Tour du Loir-et-Cher 2017 var den 58. udgave af det franske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 12. til 16. april 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var i kategorien 2.2. Den samlede vinder af løbet blev danske Alexander Kamp fra Team VéloCONCEPT, foran landsmændene Troels Vinther og Rasmus Guldhammer.

Hold og ryttere

Danske ryttere

Etaperne

Løbet

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 

UCI Europe Tour 2017
2017